Korb névvel a következő cikkek találhatók:
Korb, település Németországban
Korb, település Romániában